Rio Lech - rio asutro-alemão
Lech am Arlberg - localidade austríaca
Lech Kaczyński - político polonês
Lech Wałęsa - político polonês
Lech Kołakowski - político polonês
Lech Woszczerowicz - político polonês

Desambiguações de topônimos